Nowe Poręby – wieś w Polsce, w województwie mazowieckim, w powiecie żyrardowskim, w gminie Mszczonów
 Nowe Poręby – dawna nazwa wsi Poręby Nowe w Polsce, w województwie mazowieckim, w powiecie mińskim, w gminie Dobre